Monsieur Albert est le titre des films suivants :
 Monsieur Albert, de Harry d'Abbadie d'Arrast (1927) ;
 Monsieur Albert, de Karl Anton (1932) ;
 Monsieur Albert, de Jacques Renard (1976).

Monsieur Albert peut aussi désigner :
 Monsieur Albert, un personnage de la bande dessinée Valérian.

Homonymie de titre